Спирохетите (Spirochaetales) са разред характерни грам-отрицателни бактерии, които са изградени от спирална клетка. Те се отличават с присъствието на камшичета по дължина между клетъчната мембрана и клетъчната стена, наречени „аксиални влакънца“. Те произвеждат усукващо движение, което позволява на спирохетите да се придвижват. Повечето спирохети живеят свободно и са анаеробни, но има много изключения. Спирохетите принадлежат на разред двумембранни бактерии, като свределообразната им форма е отличителна за повечето, но не всички представители. Болшинството от спирохетите живеят самостоятелно и са анаероби, но съществуват ред изключения. Те са химиохетеротрофни организми. Размножаването им е безполово; достигат дължина от 5 и 250 µm и диаметър около 0,1 – 0,6 µm. Лин Маргулис предполага, че еукариотните камшичета произлизат от симбиотични спирохети, но малко биолози приемат това, тъй като между тях няма близко структурно сходство.

Класификация 
Спирохетите се делят на три семейства:
 Семейство Brachyspiraceae 
 Brachyspira 
 Семейство Leptospiraceae 
 Leptonema 
 Leptospira 
 Turneriella 
 Семейство Spirochaetaceae 
 Borrelia 
 Clevelandina 
 Cristispira 
 Diplocalyx 
 Hollandina 
 Pillotina 
 Sphaerochaeta 
 Spirochaeta 
 Spironema 
 Treponema 

Важни болестотворни членове са:
 Leptospira – вид, който причинява лептоспироза.
 Borrelia burgdorferi, B. garinii и B. afzelii, които причиняват Лаймска болест.
 Бледа спирохета (Treponema pallidum), която причинява сифилис.
 Борелия рекурентис (Borrelia recurrentis), предизвикваща възвратен тиф.
 Brachyspira pilosicoli и Brachyspira aalborgi, причинители на чревна спирохетоза.

Постулатът на Кавалие-Смит е, че спирохетите принадлежат към по-голям разред Нежнокожести (Gracillicutes).

Филогения 
Настоящата възприета таксономия се базира на Списъка на прокариоти с установена номенклатура ()  и на американския Център за биотехнологична информация () и филогенията се базира на 16S rRNA проекта Родословно дърво на всички живи организми ().

История 
„Салварсан“, първото отчасти органично антимикробно лекарство в историята на медицината и ефективно само срещу спирохетите, е използвано в миналото за лечение на сифилис.

Вижте също 
 Бактериология
 Борелия
 Лаймска болест

 Прокариот
 Бледа трепонема
 Сифилис

Източници и бележки 

Бактерии